Моріяма (Сіґа)
Моріяма (Токіо)
Моріяма (Тояма)
Район Моріяма
 Раймонд Моріяма